— древняя школа кэндзюцу, классическое боевое искусство Японии, основанное в XVI веке мастером по имени Кавасаки Токимори.

История 

Школа Тогун-рю была основана в XVI веке мастером по имени . До создания собственного стиля фехтования, Кавасаки изучал Курама Хати-рю у своего отца и Тода-рю под руководством Тода Сэйгэна.

Вторым хранителем традиций Тогун-рю стал Кавасаки Дзиро. Он был наиболее талантливым учеником и последователем стиля.

Четвёртый сокэ школы, Кавасаки Мунэкацу, был наиболее талантливым учеником и последователем стиля Тогун-рю. Он разбил группу самураев в княжестве Оси, провинция Мусаси, после чего его назначили официальным инструктором фехтования княжества Оси.

В Период Мэйдзи социальные условия сложились таким образом, что классические воинские искусства оказались в немилости у широкой публики. Фехтование оставалось нужным лишь в японской полиции. В 1879 году официальные власти приняли на вооружение правоохранительных органов бои на мечах. Среди опытных фехтовальщиков, нанятых полицией в качестве инструкторов, был Мицухаси Канъитиро, представитель школы Тогун-рю.

17-м и текущим хранителем традиций школы Тогун-рю является Каку Кодзо (род. в 1958 году).

Генеалогия 

Линия передачи традиций школы Тогун-рю выглядит следующим образом:

 Кавасаки Токимори Кагиносукэ;
 Кавасаки Горо;
 Кавасаки Таро;
 Кавасаки Мунэкацу (Дзиро-даю);
 ...

Знаменитые представители 

  — камергер из области Ако (Харима), лидер 47 ронинов;
 Какума Фукао — основатель школы кэндзюцу ;
 Миякэ Гунбэй — опытный фехтовальщик, проигравший сражение Миямото Мусаси в 1621 году, и впоследствии сменивший школу на Хёхо Нитэн Ити-рю;
  — мастер боевых искусств, основатель Кориндо айкидо.

Примечания 

Боевые искусства Японии